Le championnat du monde à six billes rouges 2019 est un tournoi de snooker alternatif comptant pour la saison 2019-2020. L'épreuve s'est tenue du 2 au 7 septembre 2019 au BCC Hall de Bangkok, en Thaïlande. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par la société thaïlandaise SangSom.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
L'événement compte un total de 32 participants et se déroule sous la forme de la variante de snooker à six billes rouges. Parmi les 32 participants, on compte 10 amateurs dont 2 femmes et le français Alexis Callewaert.

Faits marquants 
Le tenant du titre est Kyren Wilson. Il s'était imposé contre Ding Junhui en finale 8 à 4. Stephen Maguire remporte cette édition lors d'une finale 100% écossaise face à son partenaire de Coupe du Monde John Higgins sur le score de 8 manches à 6. C'est son second titre dans ce tournoi, lui qui s'était déjà imposé en 2014.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
  du groupe : 
  du groupe : 
 Dotation totale :

Phases de groupes 
Ces rencontres se sont déroulées du 2 au 4 septembre 2019. Les deux premiers de chaque groupe se sont qualifiés pour les phases finales. Les matchs ont été disputés au meilleur des neuf manches.

Groupe A 

 Kyren Wilson 5–2 Anthony McGill
 Passakorn Suwannawat 5–4 Mohamed Shehab
 Kyren Wilson 5–2 Mohamed Shehab
 Anthony McGill 1–5 Passakorn Suwannawat
 Kyren Wilson 2–5 Passakorn Suwannawat
 Anthony McGill 5–3 Mohamed Shehab

Groupe B 

 Kritsanut Lertsattayathorn 0–5 Wu Yize
 Luca Brecel 0–5 Stephen Maguire
 Stephen Maguire 5–1 Wu Yize
 Luca Brecel 3–5 Kritsanut Lertsattayathorn
 Stephen Maguire 5–2 Kritsanut Lertsattayathorn
 Luca Brecel 5–3 Wu Yize

Groupe C 

 Ding Junhui 5–3 Joe Perry
 Noppon Saengkham 5–1 Reanne Evans
 Ding Junhui 5–3 Noppon Saengkham
 Joe Perry 5–0 Reanne Evans
 Ding Junhui 5–2 Reanne Evans
 Joe Perry 5–4 Noppon Saengkham

Groupe D 

 Gary Wilson 5–3 Sunny Akani
 Mark Selby 5–1 Bernard Tey Choon Kiat
 Mark Selby 4–5 Gary Wilson
 Sunny Akani 5–1 Bernard Tey Choon Kiat
 Mark Selby 5–2 Sunny Akani
 Gary Wilson 5–1 Bernard Tey Choon Kiat

Groupe E 

 John Higgins 5–3 James Wattana
 Yan Bingtao 5–3 Kurt Dunham
 John Higgins 5–0 Yan Bingtao
 James Wattana 5–2 Kurt Dunham
 John Higgins 5–3 Kurt Dunham
 Yan Bingtao 5–1 James Wattana

Groupe F 

 David Gilbert 5–3 Jimmy White
 Ryan Day 5–1 Mohamed Khairy
 David Gilbert 5–2 Mohamed Khairy
 Ryan Day 4–5 Jimmy White
 David Gilbert 5–3 Ryan Day
 Jimmy White 5–1 Mohamed Khairy

Groupe G 

 Stuart Bingham 5–3 Ken Doherty
 Ali Carter 5–0 Alexis Callewaert
 Stuart Bingham 5–0 Alexis Callewaert
 Ali Carter 5–4 Ken Doherty
 Stuart Bingham 5–1 Ali Carter
 Ken Doherty 5–2 Alexis Callewaert

Groupe H 

 Mark Williams 5–2 Thepchaiya Un-Nooh
 Graeme Dott 5–2 Ng On Yee
 Mark Williams 5–4 Graeme Dott
 Thepchaiya Un-Nooh 5–3 Ng On Yee
 Mark Williams 5–1 Ng On Yee
 Graeme Dott 5–3 Thepchaiya Un-Nooh

Phases finales

Finale

Break maximum 
Le break maximum dans la variation du snooker à six billes rouges est de 75 points. Il a été réalisé par Thepchaiya Un-Nooh.

Références

Voir aussi 
 Championnat du monde à six billes rouges 2018
 Championnat du monde à six billes rouges

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Snooker en 2019
Sport en septembre 2019
Sport en Thaïlande en 2019
2019
Saison 2019-2020 de snooker